Конлин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конлин, Микаэла (род. 1978) — американская актриса.
 Конлин, Молли (род. 2001) — британская юная актриса.